Abdias steht für:
 Obadja, griechisch-lateinische Namensversion des biblischen Propheten und seines Buchs
 Abdias (Stifter), eine Erzählung von Adalbert Stifter

Personen:
 Abdias von Babylon (1. Jh.?), angeblich Apostelschüler und erster Bischof von Babylon, über den ansonsten nichts bekannt ist. Ihm wird eine im Mittelalter viel gelesene apokryphe Sammlung von Apostelgeschichten zugeschrieben, die Historia Certaminis Apostolici
 Abdas von Susa (auch Abda, Abdias und Audias; † um 420 n. Chr.), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Abdias Prätorius (auch: Gottschalk Schultze; 1524–1573), evangelischer Theologe und Reformator
 Abdias Trew (auch: Treu; 1597–1669), deutscher evangelischer Theologe, Mathematiker und Astronom

Siehe auch:
 Abdas